Bundestagswahlkreis Verden steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Bundestagswahlkreis Osterholz – Verden
 Bundestagswahlkreis Rotenburg – Verden